Tillysburg bezeichnet:

 Tillysburg (Gemeinde St. Florian), Ortschaft in der Gemeinde Sankt Florian, Oberösterreich
 Schloss Tillysburg, in  Sankt Florian